In Time: The Best of R.E.M. 1988-2003, compilation du groupe R.E.M. sortie en 2003
 In Time est le titre original du film Time Out (En temps au Québec), sorti en 2011